Лаван:

 Лаван — библейский персонаж.
 Лаван (остров) — остров в Персидском заливе.
 Лаван, Дени (род. 1961) — французский актёр.